Kwasy chlorooctowe – grupa trzech związków chemicznych,  pochodnych kwasu octowego, którego grupa metylowa podstawiona jest 1–3 atomami chloru:
 kwas chlorooctowy (),
 kwas dichlorooctowy (),
 kwas trichlorooctowy ().

Wraz ze wzrostem liczby atomów chloru, wzrasta elektroujemność tej części cząsteczki, co wpływa w znacznym stopniu na właściwości fizyczne substancji.

Przypisy 

Chlorooctowe, kwasy
Związki chloroorganiczne